Košarkaški klub "Mladost" (KK "Mladost"; KK "Mladost" Đurđevac; Mladost Đurđevac; Mladost) je muški košarkaški klub iz Đurđevca, Koprivničko-križevačka županija, Republika Hrvatska.

O klubu 
KK "Mladost" je osonavan 1972. godine. Od početka 2000.-ih do sezone 2016./17. "Mladost" se sa seniorskom ekipom pretežno natjecala u "A-2 ligi - Sjever", a od tad s mlađim dobnim kategorijama, uključujući i žensku sekciju.

Uspjesi 
 B-1 liga - Sjever 
 doprvak: 2012.

Pregled plasmana

Poznati igrači

Poznati treneri

Unutarnje poveznice 
 Đurđevac

Vanjske poveznice 
 KK Mladost Đurđevac, facebook stranica 
 findglocal.com, KK Mladost Đurđevac 
  basketball.eurobasket.com, KK MLADOST DJURDJEVAC 
 epodravina.hr, kk mladost đurđevac 
 ks-kckz.hr, KK MLADOST - Đurđevac 
 sportilus.com, KOŠARKAŠKI KLUB MLADOST ĐURĐEVAC 
 sportdjurdjevac.hr

Izvori  
 ks-kckz.hr, Popis klubova, objavljeno 13. rujna 2019., pristupljeno 29. studenog 2020. 
 poslovna.hr, KOŠARKAŠKI KLUB MLADOST ĐURĐEVAC 
 fininfo.hr, KK MLADOST ĐURĐEVAC 
 bisnode.hr, KOŠARKAŠKI KLUB MLADOST ĐURĐEVAC 
 

 
Košarkaški klubovi u Koprivničko-križevačkoj županiji
Šport u Đurđevcu